Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2003./04. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Sjever 

 Izvori: 
 rsssf.com

Jug 

 Izvori: 
  rsssf.com

Zapad 

 Izvori: 
  rsssf.com

Centar 1-A 

 Izvori: 
 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015. 
 ''70 godina NK "Sloga"

Centar 1-B 

 Izvori: 
  rsssf.com

Centar 2 

 Izvori: 
  rsssf.com

Druga liga Republike Srpske

Centar

Zapad

Jug 

 Izvori: 
  rsssf.com

Poveznice

Izvori 

2003--04
 3